

Інвернесс — місто, штат Флорида
 Інвернесс — місто, штат Міссісіпі
 Інвернесс — селище, штат Іллінойс
 Інвернесс — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Інвернесс — переписна місцевість, штат Колорадо
 Інвернесс — переписна місцевість, штат Монтана